Kubrom Kidane(1964. december 10.–) eritreai nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Teljes neve Kubrom Kidane Tesfu.

Pályafutása
Az ENFF Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével az 1. Liga asszisztensee. Küldési gyakorlat szerint rendszeres 4. bírói szolgálatot is végzett. A nemzeti játékvezetéstől 2008 visszavonult.

Az Eritreai labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2004-től tartotta nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott CAF-bajnokok ligája klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának 4. bíróként segített. 2009-ben már nem szerepelt a FIFA JB listáján.

A 2006-os labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB asszisztensként alkalmazta. Selejtező mérkőzéseken a CAF zónában tevékenykedett.

Források 

Eritreai labdarúgó-játékvezetők
1964-ben született személyek
Élő személyek